Die Maltese Premier League 1980/81 war die 66. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum fünften Mal der Hibernians Football Club. Vor Saisonbeginn war die Liga in Maltese Premier League umbenannt und auf acht Teams reduziert worden.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Żurrieq die Absteiger Żebbuġ Rangers, FC Qormi und FC St. George’s. Żurrieq war erstmals erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198081
Fußballsaison 1980/81